Langitanais är ett släkte av kräftdjur. Langitanais ingår i familjen Tanaidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Langitanais